Стоквелл Дэй (; ) — политический деятель Канады и член Консервативной партии Канады.

Молодость 
Стоквелл Дэй родился в городе Барри в провинции Онтарио. Первые годы жизни его семья часто переезжала с места на место. Так, в Оттаве Дэй посещал Эшбери колледж, после они переехали в Монреаль, где он закончил обучение в Вестмаунтской школе. С 1970 по 1971 год он посещал университет Виктории. Перед началом своей политической деятельности Дэй успел поработать аукционистом, лесорубом, подрядчиком, преподавателем христианства, евангельским пастором Ассамблей Бога.

Политическая карьера 
В 1986 году Дэй был избран в законодательное учреждение Альберта, впоследствии служил в различных периферийных офисах. В 1997 году стал заниматься налоговыми вопросами. В 2000 году молодой и решительный Стоквелл одержал победу, стал главой правой партии Канадский альянс, а также лидером оппозиции.

Вскоре он был избран в парламент Канады. Партия Альянс оказалась неудачной, попытка одолеть либералов на выборах 2000 года не удалась. В декабре 2001 года Дэй ушёл с поста главы партии.

В 2006 году Дэй стал министром общественной безопасности в правительстве консерваторов. 30 октября 2008 года он был назначен министром международной торговли консервативного правительства. Он также является министром Азиатско-Тихоокеанским региона. 19 января 2010 года Стивен Харпер назначил Дэя Председателем Казначейства.

12 марта 2011 года Дэй заявил, что не будет добиваться своего переизбрания на федеральных выборах 2011 года.

Примечания 

Лидеры официальной оппозиции в палате общин Канады
Министры международной торговли Канады
Члены палаты общин Канады от Британской Колумбии
Члены палаты общин Канады от Канадского союза
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады
Депутаты Законодательного собрания Альберты
Главы Консервативной партии Канады и её предшественниц